Somos Uno puede referirse a:

 La ONG Somos Uno, que lucha contra la prostitución infantil en Tailandia.
 El concierto Somos Uno, en honor a Barack Obama.